

Anno 
 245 o 245 a.C.

Codici 
 245 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Spitzer Space Telescope

Matematica 
 245 – numero